La Coppa Radivoj Korać 2006 è la 4ª Coppa di Serbia e Montenegro di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2005-06, le prime due classificate al termine del girone di andata della YUBA liga 2005-2006, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia e Coppa di Montenegro del secondo livello. 

Crvena zvezda
FMP Železnik
Hemofarm
Vojvodina Srbijagas
Partizan Pivara MB

Budućnost
Mašinac Kraljevo

Atlas Belgrado (vincitore Coppa di Serbia)
Lovćen Cetinje (vincitore Coppa di Montenegro)

Turno preliminare

Tabellone

Finale

Voci correlate 
YUBA liga 2005-2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile